Волокола́мское викариа́тство () — викарная кафедра Московской епархии Русской православной церкви.

История 
Учреждено 24 апреля 1887 года. Учреждение Волоколамского викариатства было обусловлено принятием в 1884 году новых уставов духовных учебных заведений, в соответствии с которыми в духовных школах была усилена власть ректоров. До весны 1917 года Волоколамские епископы (третьи викарии Московской епархии) являлись ректорами Московской Духовной Академии.

В 1959—1960 годах краткосрочно являлась викариатством Западно-Европейского экзархата Московского Патриархата, с пребыванием архиерея в Париже, после чего вновь продолжила существование как Московской епархии.

30 декабря 1986 года архиепископ Волоколамский Питирим (Нечаев) был возведён в сан митрополита с титулом «Волоколамский и Юрьевский».

Занявший в 2009 году Волоколамскую кафедру Иларион (Алфеев) вновь титуловался Волоколамским.

Епископы 
 Христофор (Смирнов) (25 мая 1887 — 13 декабря 1890)
 Арсений (Стадницкий) (28 февраля 1899 — 5 декабря 1903)
 Евдоким (Мещерский) (4 января 1904 — 1 августа 1909)
 Феодор (Поздеевский) (14 сентября 1909 — сентябрь 1919)
 Герман (Ряшенцев) (27 сентября 1919 — 13 июня 1928)
 Питирим (Крылов) (17 июня — ? 1928)
 Стефан (Гнедовский) (март — 15 апреля 1931)
 Никифор (Никольский) (8 июня — 16 сентября 1931)
 Иоанн (Широков) (29 сентября 1931 — 10 апреля 1934)
 Иоанн (Соколов) (январь — 1 августа 1936)
 Иоанн (Широков) (1 августа 1936 — 19 августа 1937)
 Алексий (Палицын) (13 октября 1941 — январь 1942)
 Василий (Кривошеин) (14 июня 1959 — 31 мая 1960)
 Питирим (Нечаев) (23 мая 1963 — 4 ноября 2003)
 Иларион (Алфеев) (31 марта 2009 — 7 июня 2022)
 Антоний (Севрюк) (с 7 июня 2022)

Ссылки 
 Волоколамское викариатство // Православная энциклопедия
 Волоколамское викариатство // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Появились в 1877 году
Викарные кафедры Московской епархии
Волоколамск